Padina se poate referi la:

 Localități în Bulgaria:
 Padina, un sat în regiunea Kărdjali;
 Padina, un sat în regiunea Silistra;
 Padina, un sat în regiunea Varna;
 Localități în România:
 Padina, un sat în comuna cu același nume din județul Buzău;
 Padina, un sat în județul Vâlcea.

Vezi și 
Padeș (dezambiguizare)